HMS Berwick può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Berwick (1775)
HMS Berwick (1902) – incrociatore corazzato della Classe Monmouth
HMS Berwick (65) – incrociatore della Classe County
HMS Berwick (F115) – fregata della Classe Rothesay